Gergely Kiss (ur. 1977) – węgierski piłkarz wodny
 Gergely Kiss (ur. 1983) – węgierski zapaśnik